CMS steht für:
 China Manned Space, siehe Bemanntes Raumfahrtprogramm der Volksrepublik China
 Compliance Management System, Maßnahmen und Prozesse zur Sicherstellung der Compliance in Unternehmen
 Condition Monitoring System, System zur Fehlerfrüherkennung bei Antrieben, siehe Condition-Monitoring
 Congenital myasthenic syndrome, siehe Kongenitales myasthenes Syndrom
 Constant Maturity Swap, ein Finanzmarktgeschäft
 Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, siehe Bonner Konvention
 Iskushuban Airport (IATA-Code), Flughafen von Iskushuban, Somalia
 Commercial Aviation (Fluggesellschaft) (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft

Informationstechnik:
 Campus-Management-System in der Informationstechnik, siehe Hochschulinformationssystem
 Cash-Management-System in der Geldbearbeitung und im Bankwesen
 Client-Management-System in der Informationstechnik, siehe Clientmanagement
 Code Management System, eine Software zur Verwaltung von Autorisierungscodes für Atomwaffen, siehe Permissive Action Link #Code Management System
 Color-Management-System in der hochwertigen Display- und Drucktechnik, siehe Farbmanagement
 Compiler Monitor System, eine für die US Navy entwickelte höhere Programmiersprache, siehe CMS-2
 Configuration Management System, siehe ITIL V3
 Content-Management-System, eine Software zum gemeinschaftlichen Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Webseiten-Inhalten
 Conversational Monitor System, ein von IBM entwickeltes Einbenutzer-Betriebssystem
 Cryptographic Message Syntax für gesicherte kryptografische Mitteilungen in der Informatik

Organisationen:
 Canadian Mathematical Society, Organisation der kanadischen Mathematiker
 Carmelo Missionario Secolare, katholische Laienvereinigung, siehe Missionarischer Säkularkarmel
 Centers for Medicare and Medicaid Services, eine US-Gesundheitsbehörde
 Christian-Morgenstern-Schule, Schulen diesen Namens an verschiedenen Orten
 Christoph Merian Stiftung in Basel
 Church Mission Society, eine anglikanische Missionsgesellschaft
 CMS (Unternehmen), eine internationale Wirtschaftskanzlei 

Wissenschaften:
 Center-of-mass system, das Schwerpunktsystem in der Physik
 Compact Muon Solenoid, ein Teilchendetektor am Kernforschungszentrum CERN
 Corpus der minoischen und mykenischen Siegel, ein Forschungsprojekt an der Universität Heidelberg
 Cytoplasmatisch-männliche Sterilität in der Genetik bzw. Pflanzenzucht

cms steht für:
 Messapische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache der Messapier in der heutigen Region Apulien im südöstlichen Italien

Siehe auch:
 ČMS

Abkürzung